Тока:

 Тока, Салчак Калбакхорекович (наст. имя Кол Тывыкы; 1901—1973) — тувинский советский государственный деятель и писатель.
 Тока — особый и ранее не существовавший вид внешних украшений в наполеоновской геральдике, заменивший в гербах созданного Наполеоном I нового дворянства прежние короны как символ того или иного титула.
 Тока — город и муниципалитет в Колумбии.
 Тока — название села Артёмовка до 1948 года.
 Тока — приток Сежи.